Urmiri (gemeente), een gemeente in departement Potosí in Bolivia
Urmiri (Potosí), een plaats in departement Potosí in Bolivia
Urmiri (Oruro), een plaats in departement Oruro in Bolivia